Синон — в древнегреческой мифологии внук Автолика, двоюродный брат Одиссея.
 (3391) Синон — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.